Hordanes Land е EP албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е през май 1993 г. от Candlelight Records.

Няколко седмици по-късно е преиздаден като сплит албум с едноименното EP на Emperor.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара, клавири, синтезатор
 Трюм Торсон – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 1993 година
EP-та